Onocosmoecus är ett släkte av nattsländor. Onocosmoecus ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husmasknattsländor
Onocosmoecus